Hamar může být:

 Hamar – město a obec v Norsku (správní město kraje Hedmark)

příjmení osob
 Emil Hamar (1948) – slovenský fotbalista, otec Emila Hamara (* 1970) 
 Emil Hamar (1970) – český fotbalista, syn Emila Hamara (* 1948) 

Rozcestníky - příjmení